Recreo es el nombre de las siguientes estaciones;

Estación Recreo (Metro Valparaíso), estación del Tren Limache-Puerto, Chile;
Estación Recreo (Catamarca), estación del Ferrocarril General Belgrano, provincia de Catamarca, Argentina;
Estación Recreo (Santa Fe), estación del Ferrocarril General Belgrano, provincia de Santa Fe, Argentina;